Chile
Yungay, település Biobío régióban, Ñuble tartományban

 Peru
Yungay tartomány, tartomány Ancash megyében
Yungay, település Ancash megyében, Yungay tartományban